Le prix de l'artiste féminine francophone de l'année est une récompense musicale décernée lors des NRJ Music Awards.

C'est Jenifer qui détient le plus d'Awards de l'Artiste Féminine Francophone de l'année avec 6 trophées.

Nominations et récompenses multiples

Récompenses multiples

Nominations multiples

Pré-nominations multiples 
Les pré-nominations ne sont pas récurrentes à chaque édition. Il s'agit de deux artistes sur six qui ont recueilli le moins de votes sur le site officiel des NRJ Music Awards et qui sont par la suite disqualifiés dans cette catégorie. Des pré-nominations ont eu lieu avant les cérémonies de 2011, 2012, 2014 et 2015.

Palmarès

 Liens externes

  Site officiel des NRJ Music Awards

NRJ Music Awards